Niemcy:
 Himmelsberg – dzielnica Kirchhain
 Himmelsberg – dzielnica Sondershausen
 Himmelsberg – góra we Wzgórzach Melsungen

Zobacz też:
 Himmelberg